Теорія брехні (, досл. «Збреши мені») — американський телесеріал 2009—2011 років;
 Теорія брехні (телесеріал, 2011) — корейський романтичний трагікомедійний серіал 2011 року;
 Теорія брехні (Баффі — переможниця вампірів) — сьома серія другого сезону «Баффі — переможниця вампірів»;